Тормозя́щий у́зел — узел, предназначенный для торможения верёвки при прохождении её через карабин или блок при спуске груза. Позволяет регулировать силу торможения верёвки. Может быть использован в качестве страховки. В некоторых случаях может заменить собой схватывающий узел. Меньше скользит (если закреплён на опоре).

Перечень 
 Восьмёрка (петля) — серия из узлов на середине верёвки для увеличения трения о край трещины
 Мяч — серия из узлов на середине верёвки для увеличения трения о край трещины
 Узел Гарда — тормозящий узел при спуске пострадавшего или груза при спасательных работах
 Узел двойной УИАА — для контролируемого спуска грузов
 Зигзаговый узел — для утягивания груза в кузове грузовика
 Узел Мунтера мула — для контролируемого спуска грузов и безопасной остановки
 Штык с обносом — снижает скольжение по опоре при частом изменении направления тяги
 Узел стремя — для торможения верёвки и временной остановки
 Узел УИАА — для контролируемого спуска
 Карабинный тормоз — система из карабинов и альпинистских верёвок, предназначенная для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных верёвок силами одного-двух человек
 Радиум — для спуска особо тяжёлых грузов, а также для создания «плавающего» закрепления системы страховки или полиспаста к станции

Применение

В альпинизме 
 Тормозящие узлы применяют в альпинизме для торможения верёвки при спуске груза
 Для страховки

В туризме 
 При спасательных работах

В морском деле 
 В морском деле тормозящие узлы применяют для крепления троса к рангоуту с целью предотвратить скольжение

В быту 
 Тормозящий узел применяют в быту для закрепления груза в кузове грузового автомобиля

См. также 
 Список узлов

Литература 
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. 
 Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — 463 с., ил. 
 А. В. Лебедихин, Основы альпинизма и скалолазания, Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 130 с.
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. 
 Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5
 Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — 127 стр. 
 Куряшкин Андрей Николаевич, Техника вязки узлов. Теория и практика. — Семей. 2014. — 842 с. 
 Расторгуев Михаил Викторович, Ситникова Светлана Анатольевна, Карабинные узлы: Издательство «Кроу Лимтед»; Москва; 1995 
 Демус Валерий Анатольевич, Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые: Издательство «Клуб Семейного Досуга»; 2014; С. 288

Примечания

Ссылки 
 Зигзаговый узел — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»

Узлы, применяемые в альпинизме